Trzebinski ou Trzebiński (féminin : Trzebińska, pluriel : Trzebińscy) est un nom de famille polonais, notamment porté par :
 Alfred Trzebinski (1902–1946), médecin SS allemand dans plusieurs camps de concentration nazis.
 Andrzej Trzebiński (1922–1943), poète polonais. 
 Errol Trzebinski, écrivaine britannique, mère de Gabriela Trzebinski et de Tonio Trzebinski.
 Tonio Trzebinski, (1960-2001) artiste kenyan, fils d’Errol Trzebinski et frère de Gabriella Trzebinski.
 Gabriela Trzebinski (née en 1962), artiste Kenyane-américaine, fille d’Errol Trzebinski et sœur de Tonio Trzebinski.

Patronyme polonais